Puig de Miralles: muntanya del límit dels termes municipals de la Vall d'en Bas, de la comarca de la Garrotxa, i de Vidrà, de la d'Osona.
 Puig de Miralles: muntanya del límit dels termes comunals de Glorianes, Rigardà i Rodès, tots tres de la comarca del Conflent.